Samatan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Samatan, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Desa Samatan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar